Sauerbaum steht für:
 Sauerbaum, eine Pflanzenart aus der Familie der Heidekrautgewächse
 Sauerbaum (Spiel), ein Gesellschaftsspiel aus dem Jahr 1987
Ort in Polen
 Sauerbaum (poln. Zerbuń), Dorf der Gemeinde Jeziorany, Powiat Olsztyński, Polen

Sauerbaum ist der Familienname folgender Personen:
 Eckhard Sauerbaum (* 1938), deutscher Kommunalpolitiker (CDU)
 Heinz Sauerbaum (1913–1970), deutscher Opernsänger (Tenor) und Kammersänger
 Peter Sauerbaum (* 1945), deutscher Jurist und Kulturmanager

Siehe auch
 Sauerborn